Ел Ремаче има више значења:

 Ел Ремаче (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Ремаче (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику